William Nwadinobi "Willy" Okpara (Lagos, 7 de maio de 1968) é um ex-futebolista nigeriano que atuava como goleiro.

Carreira
Okpara é um dos grandes ídolos da história do Orlando Pirates, sendo um dos jogadores mais vitoriosos da historia do clube, e o recordista de jogos, com 375 partidas. Aposentou-se aos 35 anos.

Seleção nacional
Okpara esteve no elenco como segundo goleiro da Nigéria na Copa de 1998.

Títulos
 PSL (2): 2001-2002, 2002-2003

Liga dos Campeões da CAF: 1995

Naturais de Lagos (Nigéria)
Futebolistas da Nigéria
Futebolistas do Orlando Pirates Football Club
Jogadores da Seleção Nigeriana de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998